SGS kan stå för:
Société Générale de Surveillance
Svenska Genealogiska Samfundet
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
SAS Ground Services
SGS-bussen
Società Generale Semiconduttori, numera en del av SGS-Thomson
Sydsvenska Geografiska Sällskapet